Нижнее Гирюнино — село в Балейском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Нижнегирюнинское».

География 
Село находится в южной части района, на левом берегу реки Талангуй на расстоянии примерно 47 километров по прямой на юг-юго-восток от города Балей. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.

 Часовой пояс

История 
Основано в 1820 году.

Население 
Постоянное население составляло 248 человек в 2002 году (русские 99%), 194 человека в 2010 году.

Инфраструктура 
В селе функционируют начальная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района